Кам'янська вулиця — вулиця в деяких населених пунктах України.

 Кам'янська вулиця — вулиця в Житомирі.
 Кам'янська вулиця — вулиця в Києві.